Киреев, Михаил:
 Киреев, Михаил Павлович (1914—1986) — советский футболист.
 Киреев, Михаил Петрович (1873—1942) — медик, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.